Picosat steht für:

Picosat. eine Serie von 8 US-amerikanischen Satelliten, die im Jahr 2000 gestartet wurden.
die Kurzform von Picosatellit, eine Kategorie der Kleinsatelliten.
PICOSat, Polymer Battery Experiment, Ionospheric Occultation Experiment, Coherent Electromagnetic Radio Tomography, Optical Precision Platform Experiment Satellite, auch STP P97-1, ein US-Satellit, der 2001 gestartet wurde.